«Странник» (, Agantuk, ) — фильм-драма 1991 года индийского режиссёра Сатьяджита Рая.

Сюжет 
Анила получает письмо от человека, который утверждает, что он её давно потерявшийся дядя. Мужу Анилы это кажется подозрительным. Через некоторое время этот человек приезжает и остаётся у них жить. Он представляется антропологом, путешествующим по всему миру.

Анилу постепенно убеждают, что незнакомец приехал, чтобы получить часть собственности. И только её сын верит, что этот человек является дядей Анилы.

В ролях

Награды и номинации

Ссылки 
  
  

Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Индии
Фильмы на бенгальском языке
Фильмы Индии 1991 года
Фильмы Франции 1991 года
Фильмы Canal+
Фильмы DD Productions